Tetrabrachium är ett släkte av svampar. Tetrabrachium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Tetrabrachium